Calla, gènere de plantes
 Calla, grup musical dels EUA